Президентские выборы в Восточном Тиморе проходили в 2022 году в два тура. Первый тур состоялся 19 марта. Поскольку ни один из кандидатов в президенты не преодолел 50-процентный барьер, 19 апреля прошёл второй тур между двумя главными кандидатами, действующим президентом Франсишку Гутерришем и  Жозе Рамушем-Ортой. Рамуш-Орта победил, набрав 62,1% от общего числа поданных голосов.

Примечания 

Восточный Тимор
2022 год в Восточном Тиморе
События 19 марта
События 19 апреля
Март 2022 года
Апрель 2022 года в Азии
Президентские выборы в Восточном Тиморе